

Гамлін — місто, штат Канзас
 Гамлін — місто, штат Мен
 Гамлін — місто, штат Нью-Йорк
 Гамлін — місто, штат Техас
 Гамлін — місто, штат Західна Вірджинія
 Гамлін Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсільванія
 Гамлін — переписна місцевість, штат Нью-Йорк